L'acronyme SERG peut désigner :

 le Saint-Empire romain germanique ;
 SERG, une maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée.